Кристина Родригез Дијаз де Вивар је била супруга Рамира Санчеза. Била је кћерка Ел Сида и Химене Дијаз.

Породично стабло 

Историја Шпаније у средњем веку